уезд расположен в префектуре Канагава, Япония. 

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 65,122 человек, площадь 303.28 км², плотность 215 человек / км².

Посёлки и сёла 
Накаи
Ои
Мацуда
Ямакита
Кайсей

Уезды префектуры Канагава